Польцо — топоним в России:

 Польцо — село, Владимирская область, Муромский район.
 Польцо — село, Республика Мордовия, Ковылкинский район.
 Польцо — село, Нижегородская область, Вачский район.
 Польцо — село, Тверская область, Бежецкий район.

См. также 
 Красное Польцо